En total, cinco buques y dos establecimientos en tierra de la Royal Navy han recibido el nombre HMS Temeraire:

 fue un navío de línea de 74 cañones capturado a Francia en 1759 y vendido en 1784.
 fue un navío de línea de 98 cañones botado en 1798.  Fue usado como buque prisión desde 1813, y como buque cuartel desde 1820. Fue vendido para desguace en 1838.
 fue un buque con casco de hierro propulsado por hélice botado en 1876. Fue utilizado como buque escuela y renombrado Indus II en 1904, Akbar en 1915, y vendido en 1921.
 fue un acorazado de clase Bellerophon botado en 1907 y vendido en 1921.
HMS Temeraire debería haber sido un acorazado de la clase Lion. Su quilla, fue puesta en grada en 1939, pero su construcción, fue suspendida un año después, y en 1944, fue cancelado.
 HMS Temeraire fue un establecimiento de entrenamiento de guardiamarinas en Port Edgar, South Queensferry, Escocia entre 1955 y 1960.
HMS Temeraire es la Dirección Naval de Entrenamiento Físico y Deportes (DNPTS) en Portsmouth. Inaugurada en 1910 y nombrada HMS Temeraire desde  1971.

Véase también 
 Navíos de línea 

Nombres de buques británicos